WTA-toernooi van Newport (VS), een vrouwentennistoernooi in Newport, Rhode Island (1971–1974, 1983–1990)
 WTA-toernooi van Newport (VK), een vrouwentennistoernooi in Newport, Wales (1969–1973)